Hårslev (Nordfyn), plaats in de Deense gemeente Nordfyn
Hårslev (parochie, Nordfyn)
Hårslev (parochie, Næstved)